Его́шин — русская фамилия. Известные носители:

 Егошин, Иван Данилович (1890—1965) — марийский советский педагог, заслуженный учитель школы РСФСР.

 Егошин, Гаврил Гаврилович (1906—1968) — советский военачальник, гвардии полковник.

 Егошин, Герман Павлович (1931—2009) — русский советский живописец, заслуженный художник РФ.
 Егошин, Тихон Фёдорович (1907—1944) — советский военачальник, генерал-майор.

 Егошина, Наталья Ивановна (род. 1984) — российская биатлонистка.
 Егошина, Ольга Владимировна (род. 1966) — российский театровед, профессор Школы-студии МХАТ.
 Егошина, Юлия Герасимовна (1903—1985) — советский инженер, лауреат Сталинской премии.